Contes (Pas-de-Calais) – francuska gmina w regionie Nord-Pas-de-Calais
 Contes (Alpy Nadmorskie) – francuska gmina w regionie Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże